Пуерта дел Серо има више значења:

 Пуерта дел Серо (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пуерта дел Серо (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику